SM U-45 – niemiecki okręt podwodny typu U-43 z okresu I wojny światowej
 SM U-45 – niemiecki okręt podwodny typu UB II z okresu I wojny światowej SM UB-45; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-45

Zobacz też 
 U-45

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich